Claude Aubery (c. 1545-1596), médecin et philosophe français ;
 Antoine Aubéry, avocat et écrivain français, (1616-1695) ;
 Claude Aubery, marquis de Vastan, dit le « bailli de Vastan », (1664-1738), officier de marine et gentilhomme français ;
 Benjamin Aubery du Maurier, diplomate français du  ;
 Louis Aubery du Maurier, historien français ;
 Prudent-Louis Aubéry du Boulley (1796-1870), compositeur français ;
 Louise Aubery (née en 1997), influenceuse française.

Aubery est aussi un prénom francophone.

Notes et références 

Homonymie de patronyme